HMS Bacchante — шесть кораблей Британского королевского флота.

 HMS Bacchante (1803) — 20-пушечный корабль 6 ранга, захваченный фрегатом HMS Endymion в 1803 году. Продан в 1809.
 HMS Bacchante (1811) — 38-пушечный фрегат, спущенный на воду в 1811 году в Дептфорде.
 HMS Bacchante — винтовой фрегат, заказанный королевской верфи в Портсмуте в 1849 году. Заказ отменён в 1851 году.
 HMS Bacchante (1859) — винтовой фрегат, спущенный на воду в 1859 году в Портсмуте.
 HMS Bacchante (1876) — винтовой корвет типа Bacchante, спущенный на воду 19 октября 1876 года.
 HMS Bacchante (1901) — броненосный крейсер типа Cressy, спущенный на воду в 1901 году.
 HMS Bacchante (F69) — фрегат типа Leander, спущенный в 1968 году и проданный Новой Зеландии в 1982 году.